Rio Grande do Sul, Brasil
 Camaquã — município
 Rio Camacuã
 Microrregião de Camaquã
 Camaquã (Porto Alegre) — bairro em Porto Alegre
 Minas do Camaquã — povoado no município de Caçapava do Sul
 Guarany Futebol Clube (Camaquã)

Outros usos
 Cv Camaquã (C-6) — corveta da Marinha do Brasil

Desambiguação
Desambiguações de topônimos